Poselli ist der Familienname folgender Personen:

 Luisa Poselli (1922–2007), griechische Ballerina und Schauspielerin
 Vitaliano Poselli (1838–1918), italienischer Architekt